Herrarnas kvaltävling i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 hölls den 28 juli i North Greenwich Arena. I varje gren kvalificerade sig de åtta främsta till de individuella tävlingarna i dessa grenar, dessutom kvalificerade sig 28 mångkampare samt de åtta främsta nationslagen till mångkampsfinal.

Kvalresultat

Lagmångkamp

De åtta främsta nationerna i kvalet (se kvalresultaten ovan) kvalificerade sig för mångkampsfinal. Dessa länder var: USA, Ryssland, Storbritannien, Ryssland, Japan, Kina, Ukraina och Frankrike.

Individuell mångkamp

Reserver
Reserverna för herrarnas individuella mångkamp blev:
  
 
 
 

Endast två gymnaster från varje land kunde kvalificerade sig för mångkampsfinalen. Därför kunde inte vissa gymnaster kvalificera sig, trots att de hade gjort det om inte deras lands kvot redan blivit fylld. Dessa var:

Fristående

Reserver

Bygelhäst

Reserver

Ringar

Reserver

Hopp

Reserver

Barr

Reserver

Räck

Reserver

Referenser
London2012.com - Artistic gymnastics